Linda Evans peut désigner :
 Linda Evans (1942-), actrice américaine ;
 Linda Evans (1958-), écrivain américain.